Терминатор: Да придёт спаситель:

 Терминатор: Да придёт спаситель —  фантастический боевик 2009 года.
 Терминатор: Да придёт спаситель (телесериал) — анимационный 3-D сериал 2009 года.
 Терминатор: Да придёт спаситель (игра) — компьютерная игра.